Shapira est un patronyme dérivé du nom de la ville allemande de Spire ( en Rhénanie, où vécut une importante communauté juive. C'est une variante des patronymes Shapiro et Spiero.

Patronyme 

 Avraham Shapira (1914–2007), figure importante du sionisme religieux ;
 Anita Shapira (née en 1940), historienne israélienne ;
 Haim-Moshe Shapira (1902–1970), homme politique israélien ;
 Tzvi Herman Shapira (1840–1898), rabbin, mathématicien et sioniste lituanien ; 
 Yitzhak Shapira (né en 1966), rabbin et essayiste israélien ;
 Moshe Shapira (1935-2017), rabbin israélien .

Références

Voir aussi 
 

Patronyme juif